Kreda može značiti:

 Kreda (geološko razdoblje) je jedno razdoblje iz Zemljine povijesti 
 Kreda (tvar) je meki oblik vapnenca; najpoznatija primjena je kao sredstvo za pisanje (i crtanje) po školskoj ploči
 Kreda (narod), etnička grupa u Čadu